Stati Uniti d'America
 Sycamore – città della Contea di Allendale, Carolina del Sud
 Sycamore – città della Contea di Turner, Georgia
 Sycamore – capoluogo della Contea di DeKalb, Illinois
 Sycamore – città della Contea di Jefferson, Kentucky
 Sycamore – villaggio della Contea di Wyandot, Ohio
 Sycamore – census-designated place della Contea di Delaware, Oklahoma
 Sycamore – census-designated place della Contea di Sequoyah, Oklahoma
 Sudafrica
 Sycamore – città della Municipalità locale di Emakhazeni